Omladina kan syfta på:

 Omladina, Serbien
 Omladina, Tjeckien